Etxebarre (en francès i oficialment Etchebar) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Lexantzü-Zünharre al nord-est, Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine a l'oest, Ligi-Atherei al sud-est i Larraine al sud-oest.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa